El término Sac Nicté (también Sak Nikté), puede referirse a:

 Sac Nicté, una hacienda localizada en el municipio de Izamal, Yucatán, México.
 Sac Nicté, una hacienda y población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México.
 Sac Nicté, una población localizada en el municipio de Umán, Yucatán, México.
 Sac Nicté, uno de los personajes principales de la leyenda Chichén Itzá y la princesa Sac Nicté.
 Sak Nikté, arbolillo de flor blanca perteneciente a la flora de la península de Yucatán de la familia de las apocináceas.

Vocablos en lengua maya